Аронин — фамилия. Известные носители:

 Аронин, Владимир Сахнович (1941—2012) — советский и российский художник кино, заслуженный художник России (2001).
 Аронин, Лев Соломонович (1920—1982) — советский шахматист, международный мастер.